Heimlich ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Heimlich, deutscher Journalist
 Bill Heimlich (1911–1996), US-amerikanischer Geheimdienstoffizier
 Gunder Heimlich (1941–2014), deutscher Verwaltungsfachangestellter
 Henry Heimlich (1920–2016), US-amerikanischer Arzt

 Wolfgang Heimlich (1917–unbek.), deutscher olympischer Schwimmer

Heimlich steht für:

 Heimlich & Co., Brettspiel
 Heimlich, CD und LP Titel der 17 Hippies (2007)

Siehe auch:

 Heimlich-Manöver, Sofortmaßnahme bei drohender Erstickung
 Heimlichkeiten